Fala Mal de Mim – EP de Ludmilla
 Fala Mal de Mim – canção de Pedro Sampaio
Desambiguação